Kaple svatého Vavřince se nachází na více místech (seznam je neúplný):

 Kaple svatého Vavřince (České Budějovice) – v klášterním kostele Obětování Panny Marie, zanikla
 Kaple svatého Vavřince (Hrbov)
 Kaple svatého Vavřince (Karlovy Vary) – v Tylově ulici jižně nad centrem města
 Kaple svatého Vavřince (Karpacz) – na Sněžce
 Kaple svatého Vavřince (Libochovice) – nazývaná též obecně kostel svatého Vavřince, na hřbitově
 Kaple svatého Vavřince (Litoměřice) – privátní oratorium biskupské rezidence
 Kaple svatého Vavřince (Mirošovice)
 Kaple svatého Vavřince (Úlice)
 Kaple svatého Vavřince (Žabčice)

Související články 
 Kostel svatého Vavřince